Грызунообра́зные  — клада в ранге грандотряда, объединяющая отряды грызунов (Rodentia) и зайцеобразных (Lagomorpha).

Классификация и филогения 
Изначально таксон Glires рассматривался как отряд, к которому относили обе группы. Со временем, эта концепция была полностью отвергнута, хотя близкое родство между грызунами и зайцеобразными не оспаривается. По признакам, имеющимся только у зайцеобразных, их монофилия считается хорошо доказанной, а независимая на протяжении более чем 70 миллионов лет эволюционная история оправдывает их классификацию как отдельный отряд. Другие же признаки, такие как резцы, являются следствием наличия общих предков с грызунами, из-за чего таксон Glires был сохранён.

Грызунообразные образуют вместе с кладой Euarchonta, к которой относятся тупайи (Scandentia), приматы (Primates) и шерстокрылы (Dermoptera), надотряд Euarchontoglires. Эволюционно-генетические отношения внутри последних выглядят следующим образом:

Примечания

Литература 
 W. Westheide und R. Rieger: Spezielle Zoologie. Teil 2: Wirbel- oder Schädeltiere. Spektrum Akademischer Verlag, München 2004. ISBN 3-8274-0307-3

Euarchontoglires